Rádio Grande BH é uma emissora de rádio brasileira concessionada em Pedro Leopoldo, porém sediada em Belo Horizonte, respectivamente cidade e capital do estado de Minas Gerais. Opera em AM 1060 KHz. Pertencente à Igreja Pentecostal Deus é Amor e retransmitindo a Rádio Deus é Amor, sua programação é voltada para cultos, músicas e outros programas da IPDA.

Ligações externas 
 

Estações de rádio de Minas Gerais
Fundações em Minas Gerais em 1979